Eckgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Eckgraben (Gemeinde Hartmannsdorf), Siedlungsplatz in Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich
 Eckgraben (Ottersweier), Zinken im zentralen Ortsteil der Gemeinde Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland

Gewässer:
 Eckgraben (Baumgartengraben), rechter Zufluss des hier Lainbach genannten Baumgartengrabens (zum Halblech) im Gemeindegebiet von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eckgraben (Eckbach), linker Zufluss des Eckbachs oder Heubachs (zur Fils) bei Gammelshausen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Eckgraben (Gospoldshofer Bach), linker Zufluss des Gospoldshofer Bachs (zu Wurzacher Ach) bei Eckhalden, Stadtteil Gospoldshofen, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eckgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Fischingen, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Eckgraben (Rench), rechter Zufluss der Rench bei Unter-Rüstenbach, Gemeinde Lautenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eckgraben (Weilerfeldgraben), linker Zufluss des hier noch Weilertalbach genannten Weilerfeldgrabens (zum Gereutertalbach, zur Schutter) in Weiler, Gemeinde Seelbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eckbach